Мильдзихов — фамилия. Известные носители:

 Мильдзихов, Давид Вячеславович (род. 1994) — российский футболист.
 Мильдзихов, Юрий Валерьевич (1968—2008) — советский, российский и киргизский борец вольного стиля, сумоист и боец смешанных единоборств, участник Олимпийских игр 2004 года в Афинах.
 Мильдзихов, Хаджимурза Заурбекович (1919—1998) — командир отделения 177-й отдельной разведывательной роты 163-й стрелковой дивизии 34-й армии Северо-Западного фронта, старший сержант, Герой Советского Союза.